Cette page contient les pages d'homonymie de Roland Bernard et Roland-Bernard.

Roland Bernard peut désigner :
 Roland Bernard (1944-2009), un député puis un sénateur du Rhône ;
 Roland Bernard (1981-), un joueur sud-africain de rugby à XV.

 Bernard Rouland (1927-), un réalisateur français.